Iron — Железо

 SRWare Iron — веб-браузер на основе проекта Chromium.

В музыке:
 Iron — второй студийный альбом фолк-метал группы Ensiferum.
 Iron Avantgarde — первый студийный альбом австрийского проекта Kreuzweg Ost, выпущенный в 2000 году.
 Iron Butterfly — американская рок-группа, образовавшаяся в 1966 году.
 Iron Fire — датская пауэр- и спид-метал-группа, основанная в 1995 году.

См. также 
 Айрон
 Железо (значения)
 Iron Dome
 Iron Fist
 Iron Maiden (значения)